Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 6–4, 3–6, 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка 

 Примітка: фінал тривав до трьох виграних сетів, тоді як попередні кола - до двох.

Примітки 

одиночний
Тур WTA 1991